Магнитого́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по городу Магнитогорску.

Россия 
 Магнитогорская улица — улица во Владивостоке.
 Магнитогорская улица — улица в Астрахани.
 Магнитогорская улица — улица в Красноярске.
 Магнитогорская улица — улица в Москве.
 Магнитогорская улица — улица в Новосибирске.
 Магнитогорская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Магнитогорская улица — улица в Самаре.
 Магнитогорская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Магнитогорская улица — улица в Тюмени.
 Магнитогорская улица — улица в Сочи.

Украина 
 Магнитогорская улица — улица в Днепре.
 Магнитогорская улица — улица в Киеве.
 Магнитогорская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Магнитогорский переулок — улица в Томске.